Sammy Lee – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Sammy Lee – tuffatore statunitense di origini coreane, due volte campione olimpico
Sammy Lee – esperto di fecondazione in vitro
Satoru Sayama – wrestler giapponese noto anche con lo pseudonimo Sammy Lee
Sammy Lee (1890-1968) – coreografo nominato all'Oscar nel 1938 per Alì Babà va in città
Sammy Lee – attore